Константин Петрович Медведский (, Санкт-Петербург — не ранее 1919) — российский поэт, литературный критик, публицист. Редактор газеты «Петербургский дневник театрала» (в № 30-35).

Псевдонимы: Г—в К. [источник: Муратова1]; Говоров, К.; К. М.; К—ский; М—д—ский, К.; Мед—ский, К.; М—кий, К.; М—ский, К.; М—ский, К. П.; Петров, К.; Quidam

Библиография 
 Медведский, Константин Петрович (1867-1922). Стихотворения К.П. Медведского. - Санкт-Петербург : А.А. Греве, 1889. - 46 с. 
 Медведский, Константин Петрович (1866-не ранее 1919).Статьи о Льве Николаевиче Толстом [Рукопись] : [наборные экземпляры] / Медведский, Константин Петрович; рукой неустановленного лица. - [Б. м.], [1908]. - 2 док.; 16 л. - (Редакторский портфель газеты "Московские ведомости", 1908 г.) 
 Медведский, Константин Петрович (1866-не ранее 1919). 
 Фарс на лоне природы [Рукопись] : статья о работе дачных театров : [наборный экземпляр] / Медведский, Константин Петрович ; рукой неустановленного лица. - [Б. м.], [1908 апрель]. - 6 л. - (Редакторский портфель газеты "Московские ведомости", 1908 г.).   
 Медведский, Константин Петрович (1866-не ранее 1919). Современные поэты : Крит. очерки. - Санкт-Петербург : ред. газ. "День", 1889. - [4], 192 с. 
 Медведский, Константин Петрович (1866-не ранее 1919). Люди-звери [Рукопись] : статья о "преступлениях против женской чести" : [автограф, наборный экземпляр] / Медведский, Константин Петрович. - [Б. м.], [1908]. - 4 л.; авторская нумерация. - (Редакторский портфель газеты "Московские ведомости", 1908 г.).  
 Медведский, Константин Петрович (1866-не ранее 1919). 
 М.В. Ломоносов : Очерк его жизни и трудов / К.П. Медведский. - Санкт-Петербург : Всерос. нац. клуб, 1911. - 48 с. : портр.; 20. - (Отечественная библиотека; № 29). 
 На рубеже двух царствований [рукопись] : [писарская] / статья поэта и критика Константина Петровича Медведского. - [Б. м.], не ранее окт. 1894. - 63 л.+2 л. обложки.

Литература 
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 308
 История русской литературы XIX века: Библиогр. указ. / ИРЛИ АН СССР; Под ред. К. Д. Муратовой. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1962. С. 133

Ссылки 

Писатели России XIX века